Ira steht für:
 Ira (Vorname), männlich und weiblich – siehe dort zu Namensträgern
 Ira, lateinisch für Zorn
 Ira, römische Göttin der wütenden Raserei, siehe Lyssa (Mythologie)
 Ira, Künstlername von Célia Lawson (* 1974), portugiesische Sängerin

Ira ist der Name folgender Orte:
 Ira (Griechenland), Gemeinde in Messenien, Region Peloponnes
 Ira (Iowa), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Ira (New York), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Ira (Texas), Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Ira (Vermont), Ortschaft in den Vereinigten Staaten

ira steht für:
 Iranische Sprachen (ISO-639-2-Code)

Ira ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Ira (1943–2020), österreichisches Model sowie Modeschöpfer, Möbeldesigner und Fotograf

IRA steht für:
 IRA (Band, Italien), italienische Death-Metal-Band (ab 2000)
 IRA (Band, Polen), polnische Rockband (ab 1987)
 Irisch-Republikanische Armee, verschiedene irische Organisationen
 Indian Rationalist Association, indische Organisation
 Indian Reorganization Act von 1934 zur Neuordnung der Rechte der amerikanischen Ureinwohner
 Indian Rights Association, Organisation der Ureinwohner Amerikas
 Inflation Reduction Act,  Gesetzesinitiative in den USA zur  Verminderung  der Inflation
 Intercollegiate Rowing Association, nationales Turnier für das Männerrudern zwischen den US-Universitäten
 Internal Revenue Allotment, Zuteilung von föderalen Steuern für lokale Administrationen auf den Philippinen
 International Reading Association, Organisation von Alphabetismus-Experten
 International Reference Alphabet (ITU-T T.50), siehe ISO 646
 Internet Research Agency, angelsächsische Bezeichnung der russischen Troll-Armee
 Iran, laut UNDP-Code
 Iran Air, iranische Fluggesellschaft, laut ICAO-Code
 Íslenskir Radíóamatörar, isländische Amateurfunk-Organisation

Siehe auch:
 Sine ira et studio („ohne Zorn und Eifer“)
 Dies irae („Tag des Zorns“)

Abkürzung